«Герма́нский трудово́й фронт» (), DAF — в нацистской Германии объединённый профсоюз работников и работодателей.

Германский трудовой фронт был образован 10 мая 1933 года в результате реформирования независимых профсоюзов и передачи их имущества с отменой права на проведение забастовок. Его правовой основой стал Закон о порядке национального труда от 20 января 1934 года. Германский трудовой фронт взял на себя функцию организации рабочих Германии для создания, по словам её руководителя Роберта Лея, «социального и производительного общества».
В 1935 г. Германский трудовой фронт поглотил бывший нацистский профсоюз — НСБО.

Несмотря на добровольный порядок вступления в организацию, её состав насчитывал около 22 млн человек. Германский трудовой фронт строился по образцу НСДАП в соответствии с «принципом фюрера» и просуществовал вплоть до окончания войны в 1945 году.

Своей целью организация ставила «борьбу за права рабочих, против капитализма, либерализма, революции и поддерживала национал-социалистическое государство». В своей деятельности Германский трудовой фронт пытался выступать в качестве посредника между рабочими и владельцами предприятий. В отношениях с работодателями Фронт поддерживал национализацию государством крупных предприятий и настаивал на установлении контроля над уровнем заработной платы рабочих.

Были внедрены достаточно высокий уровень заработной платы, улучшились условия труда, для рабочих открылись столовые, была создана целая сеть социальной поддержки и организации досуга рабочих на основе входившей в состав Германского трудового фронта организации «Сила через радость». Благодаря этим достижениям Германский трудовой фронт пользовался популярностью и благосклонностью рабочего класса Германии.

Становление организации 

С 1931 года в рамках НСДАП действовала Национал-социалистическая организация заводских ячеек (НСБО) во главе с Рейнхольдом Муховом. Популярность НСБО в рабочей среде значительно уступала социал-демократическим и христианским профсоюзам, однако всего за год в нацистские производственные ячейки вступили около 100 тысяч рабочих и служащих. Многие из них были приверженцами «левого нацизма» братьев Штрассеров и придерживались антикапиталистических взглядов. После выборов в рейхстаг в 1933 году они воцарились более чем в 160 городских отделениях профсоюзов. В начале апреля Гитлер поручил Роберту Лею приструнить деятелей NSBO и уничтожить профсоюзы. По приказу Лея силами NSBO, СА и СС 2 мая были арестованы руководители профсоюзов по всей Германии. 12 сентября при сомнительных обстоятельствах погиб Рейнхольд Мухов.

Несмотря на то, что в целях контроля каждый работник был обязан иметь трудовую книжку и предписанием устанавливалось обязательное отчисление профсоюзных взносов со счетов заработной платы каждого работника, рабочие и служащие смирились с появлением Германского трудового фронта: гарантия сохранения рабочего места и графики смен как психологические признаки равенства положительно воспринимались низшими социальными слоями.

По структуре «DAF» состоял из Национал-социалистической фабричной организации () и Национал-социалистического коммерческого и профессионального Союза (). Оба подразделения обеспечивали контроль нацистской партии над жизнью предприятий и рабочих. С началом Второй мировой войны Германский трудовой фронт контролировал мобилизацию рабочих в армию, гарантируя отсрочки для квалифицированных рабочих тыла. Эта функция Фронта постепенно исчезла с осложнением ситуации на фронтах войны и возрастанием потребностей армии.

О благе рабочего класса и контроле за ним заботились различные подразделения организации. Наиболее известной из них стала «Сила через радость».

Подразделения Германского трудового фронта:

 Сила через радость ()
 Научный институт труда ()
 Управление заводских организаций и обучения ()
 Управление по социальным вопросам ()
 Управление по делам женщин ()
 Управление по делам молодёжи ()
 Управление общественных юридических консультаций ()
 Управление по здоровью нации ()
 Управление по жилищному строительству ()
 Управление по профессиональному воспитанию и управлению предприятиями ()
 Профессиональные соревнования всех трудящихся немцев ()
 Производственные соревнования германских предприятий ()
 Управление по техническим наукам ()
 Управление сухопутных войск ()
 Управление военно-воздушных сил ()
 Управление военно-морских сил ()
 Управление строительства ()
 Управление по красоте труда ( — до 1939 года)

Германский трудовой фронт стал учредителем ряда предприятий, в том числе первого завода по производству автомобилей «Фольксваген» (для своей организации «Сила через радость»), а также Банка германского труда. Германский трудовой фронт выпускал свои радиоприёмники DAF 1011 с высокой выходной мощностью для установки на предприятиях и в населённых пунктах.

Примечания

Литература 
 на русском языке
  
 на других языках
 Krammer H., Bartsch E. Lexikon Nationalsozialismus: Begriffe, Organisationen und Institutionen. B., 1999.
 Smelser R. R. Ley: Hitlers Mann an der «Arbeitsfront». Paderborn, 1989; 
 Labor Front // Журнал Time, 11 декабря 1933 года

Ссылки 

 Deutsche Arbeitsfront 

Общественные организации нацистской Германии